Nick Drake peut désigner i:
 Nick Drake (1948-1974), musicien folk anglais ;
 Nick Drake (1961-), écrivain et poète britannique.